Джои Бэти (; родился 1 января 1989, Ньюкасл-апон-Тайн, Англия, Великобритания) — британский актёр и певец. Наиболее известен по роли Лютика в фэнтезийном сериале компании Netflix «Ведьмак».

Биография и карьера 
Родился в 1989 году в Ньюкасле, Англия. Родители — Марк Бэйти и Сью Уилкинсон. Мать работает старшим продюсером на Британском вещании. У Джои есть две сестры — Лора и Сьюзи.

С отличием окончил среднюю католическую школу Святого Катберта. Высшее образование получил в Кембриджском университете — Джои изучал современные и средневековые языки. Потом учился актёрской игре в международной театральной школе искусств Жака Лекока в Париже. В 2008 году Джои начал свою карьеру в качестве театрального актёра. Он выступал в постановках на сценах Бродвея и Вест-Энда.

Его дебют в кино состоялся в 2013 году, когда он сыграл роль Дикси в телефильме «По ту сторону убийства». Джои продолжил играть эпизодические роли в сериалах. В 2018 году сыграл роль Пьера в историческом сериале «Падение Ордена». 

В 2019 году Бэйти сыграл роль барда Лютика в первом сезоне сериала «Ведьмак» от американской компании Netflix, благодаря которой стал широко известен.

Является создателем музыкальной группы «The Amazing Devil», которая в 2016 году выпустила свой дебютный альбом под названием «Love Run».

Фильмография

Театральные работы

Примечания 

Выпускники Кембриджского университета
Члены Королевской шекспировской компании
Киноактёры Великобритании